Miodrag Anđelković (em sérvio, Миодраг Анђелковић) (também romanizado como Andjelković) (Kosovska Mitrovica, 7 de agosto de 1977) é um futebolista sérvio nascido no atual Kosovo, que atua como atacante ou meia. Atualmente, defende o OFK Mladenovac da Sérvia.

Anđelković chegou a atuar em duas equipes do Brasil, onde ficou mais conhecido pelo apelido Andjel, abreviação de seu sobrenome:  e , curiosamente assim como o também iugoslavo Nikola Damjanac. Ambos foram trazidos no rastro de sucesso do compatriota Dejan Petković.

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Futebolistas do Widzew Łódź
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas da Unión Deportiva Almería
Futebolistas do SpVgg Greuther Fürth
Futebolistas do Antalyaspor Kulübü
Futebolistas do Metalurh Zaporizhya
Futebolistas do Dalian Shide
Futebolistas do Pandurii Târgu Jiu